Premier Division bezeichnet die höchste Liga in den folgenden Staaten und Sportarten:

 Premier Division (Antigua und Barbuda), Fußballliga in Antigua und Barbuda
 Premier Division (Badminton), Badmintonliga in England
 Premier Division (Bermuda), Fußballliga in Bermuda
 Premier Division (Grenada), Fußballliga in Grenada
 Republik Irland (eine von zwei Klassen der League of Ireland)